Tilbury (rijtuig), een eenassig, eenspannig rijtuig
 Tilbury (plaats), een stad in Essex, Engeland
Tilbury F.C., een voetbalclub uit Tilbury.